Le Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 20 ans 2005 a été organisé en Turquie et s'est déroulé du 23 au 31 juillet 2005.

Lieux de compétition

Compétition

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Phase finale

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Distinctions 
Meilleure joueuse (MVP) : Jovana Vesović 
Meilleure marqueuse : Saori Kimura 
Meilleure attaquante : Meng Yin 
Meilleure contreuse :Adenízia da Silva 
Meilleure serveuse : Barbara Flores 
Meilleure passeuse : Qiuyue Wei 
Meilleure défenseur : Monica De Gennaro

Classement final

Liens internes 
Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 20 ans

Liens externes 
Résultats de la compétition sur le site de la FIVB

2005
Volley-ball feminin moins de 20 ans
Volley-ball feminin moins de 20 ans 2005
Monde feminin moins de 20 ans 2005
Monde feminin moins de 20 ans
Sport en Turquie en 2005